Szusz – rzeka w Rosji
 Suza – stanowisko archeologiczne w Iranie